Маты́ра — топоним:

 Матыра — село в Луховицком районе Московской области.
 Матыра — река в Тамбовской и Липецкой областях России.